Leopold Alexander von Wartensleben (1710-1775), général prussien
 Leopold Alexander von Wartensleben (1745-1822), fils du précédent, général prussien